Příjmení Stang nosí více významných osobností:

 Arnold Stang (1918–2009) – americký herec
 Dorothy Stang (1931–2005) – americko-brazilská řeholnice, misionářka a ochránkyně přírody a lidských práv
 Paul Stang (1888–1923) – norský fotograf